Spotify Singles – EP di Sohn del 2017
 Spotify Singles – EP dei Royal Blood del 2017
 Spotify Singles – EP di Taylor Swift del 2018
 Spotify Singles – EP dei Muse del 2019
 Spotify Singles – EP dei Coldplay del 2022